Diese Liste enthält alle Finalisten im Junioreneinzel bei den Australian Open. Das Event wurde 1922 das erste Mal ausgespielt. Den ersten nicht australische Sieger gab es erst 1954. Bisher gelang es in der Open Era nur Stefan Edberg das Turnier im Einzel bei den Junioren (1983) und den Profis (1985 und 1987) zu gewinnen. In der Open Era gewannen außerdem Brad Drewett (1975, 1977) und Ray Kelly (1976–1977) als einzigen Spielern der mehrfache Turniersieg.

Weblinks 
 Boys’ Singles, Honour Roll

Liste (Herrentennis)
!